Italia
 Saletti – frazione di Atessa, provincia di Chieti
 Saletti – frazione di Bisenti, provincia di Teramo
 Saletti – frazione di Buja, provincia di Udine